Feu Mathias Pascal (Il fu Mattia Pascal) – film diretto da Marcel L'Herbier nel 1926
Feu Mathias Pascal (Il fu Mattia Pascal) – film diretto da Pierre Chenal nel 1937